Une mésaventure de Shylock est un film de Georges Méliès sorti en 1905 au début du cinéma muet.

Synopsis

Articles connexes 
 Filmographie de Georges Méliès
 Shylock

Lien externe 
 

Court métrage français
Film muet français
Film français sorti en 1905
Film français en noir et blanc
Film réalisé par Georges Méliès